Вукашин Вранеш (Ваљево, 22. јула 1997) српски је фудбалски голман који тренутно наступа за Балзан.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
ОФК Београд
 Куп Београда : 2019.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Ваљева
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Балзана
Фудбалери Прве лиге Србије